Rolland (com dois Ls) pode ser:

Romain Rolland
Rollandia rolland
Pierre Rolland
La Bâtie-Rolland

Ou também, Roland (com um L).

Desambiguação